Stars! – gra komputerowa
 "STARS" – system ewakuacji
 Stars – kanadyjska grupa muzyczna
 STARS – polski kanał muzyczny
 "Stars" – album Cher
 "Stars" – album Simply Red
 "Stars – The Best of 1992 – 2002" – album The Cranberries
 "Stars" – singel Chloe
 "Stars" – singel The Cranberries
 "Stars" – singel Roxette
 "Stars" – singel Simply Red
 "Stars" – singel Switchfoot
 "Stars" – singel Vize
 "Stars" – singel Duncana Laurence’a